

Geografia 
 Hashimoto – città della prefettura di Wakayama
 Hashimoto – rioni nelle città di Sagamihara, Yokohama, Gifu, Kyoto, Nara, Nagoya, Osaka ecc.

Persone 
 Ai Hashimoto (1996) – modella e attrice giapponese
 Hashimoto Gahō (1835-1908) – pittore giapponese della scuola Kanō
 Hakaru Hashimoto (1881-1934) – medico giapponese che ha dato il nome alla tiroidite di Hashimoto
 Hayato Hashimoto (1981) – calciatore giapponese
 Hideo Hashimoto (1979) –  calciatore giapponese
 Ken'ichi Hashimoto (1975) – ex calciatore giapponese
 Kento Hashimoto (1993) – calciatore giapponese
 Kimiko Hashimoto (1953) – ex cestista giapponese
 Kōji Hashimoto (1986) – calciatore giapponese
 Kōichi Hashimoto, nome anagrafico Yōichi Mitsuhashi (1953) – doppiatore giapponese
 Miyuki Hashimoto (1980) – cantante giapponese
 Mitsuo Hashimoto (...) – regista giapponese
 Mochitsura Hashimoto (1909-2000) – ufficiale giapponese della Marina imperiale giapponese
 Naoko Hashimoto (1984) – pallavolista giapponese
 Reika Hashimoto (1980) – modella e attrice giapponese
 Ryūtarō Hashimoto (1937-2006) – politico giapponese, primo ministro del Giappone
 Seiko Hashimoto (1964) – ex pattinatrice giapponese di velocità su ghiaccio
 Shinji Hashimoto (1958) – produttore giapponese di videogiochi
 Shintarō Hashimoto (1892-1945) – militare giapponese, ammiraglio della Marina imperiale
 Tōru Hashimoto – politico giapponese
 Wataru Hashimoto (1986) – calciatore giapponese
 Yūji Hashimoto (1970) – ex calciatore giapponese

Altro 
 11545 Hashimoto – asteroide della fascia principale
 Encefalopatia di Hashimoto – patologia neurologica associata alla tiroidite di Hashimoto
 Tiroidite di Hashimoto – patologia tiroidea descritta per la prima volta da Hakaru Hashimoto

Pagine correlate 
Stazione di Hashimoto